Туркестан — історико-географічна область у Середній Азії
 Туркестан — не втілений у життя райхскомісаріат нацистської Німеччини
 Туркестан — місто обласного підпорядкування, Туркестанська область, Казахстан
 Туркестан — аеропорт міста Туркестан, Казахстан
 Туркестан — хутір, Сарактаський район, Оренбурзька область, Росія